Skjærpe ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Skjærpe, norwegischer Brigadegeneral und Manager
 Bjørn Skjærpe (1895–??), norwegischer Turner